«Калифорнийский дорожный патруль»:
 Калифорнийский дорожный патруль — дорожная полиция штата Калифорния.

Фильмы 
  () — американский телесериал (1977—1983).
 «Калифорнийский дорожный патруль-99» () — американский телефильм (1999), сиквел одноимённого телесериала.
 «Калифорнийский дорожный патруль» () — американский кинофильм (2017) на основе одноимённого телесериала.

См. также 
 Чипс